Robert E. Lee School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Robert E. Lee School (Arkansas), ID-Nr. 09000370
 Robert E. Lee School (Oklahoma), ID-Nr. 88001374
 Robert E. Lee School (Tennessee), ID-Nr. 88001426